Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1993 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 24 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Gigi Fernández et Natasha Zvereva battent Larisa Neiland et Jana Novotná en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem et de leur  sur le circuit WTA.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1993
France Double dames
Tennis en France en 1993
Tennis en mai 1993
Tennis en juin 1993